или  — в синтоизме один из семи богов удачи. Первоначально индийский бог Вайшравана, персонаж знаменитого эпоса «Махабхарата». Повелевает северной частью мира и является хранителем неизмеримых богатств. В буддизме этот бог почитался как один из «четырёх небесных царей», стоящих на вершине горы Сумэру и охраняющих небеса со всех четырёх сторон света. Статуи этих четырёх богов – неотъемлемый атрибут многих буддийских храмов Японии. Их располагают либо в пределах ворот, ведущих к храму, либо вокруг главной святыни, либо в углах помещения для обрядов. Согласно японским верованиям Бисямон не только хранит несметные богатства, но и способствует их приумножению. Благодаря этому в Японии он пользуется наибольшей любовью среди четырёх богов-хранителей и получает наибольшее количество почестей. Благодаря своему выделению среди небесных царей, Бисямон стал полноправным членом интернациональной группы богов счастья.

Примечания

Литература 
 Накорчевский А. А. Бисямонтэн // Накорчевский А. А. Синто. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб.: Азбука-классика; Петербургское востоковедение, 2003. — 448 с. — С.140-141. — («Мир Востока»). — ISBN 5858032370, ISBN 5352004740
 

Японские божества
Боги по алфавиту
Боги счастья